Прима () — первая:

 «Прима» — марка сигарет.
 «Прима» — ракетная система залпового огня, разработанная в СССР.
 «Прима» — коротковолновая радиостанция специального назначения (СССР).
 «Прима» — торговая марка сухих элементов и аккумуляторов, выпускавшаяся в СССР.
 «Прима» — российский региональный телеканал из Красноярска.
 «ПриМа» — команда КВН из Курска.
 Прима — первый экземпляр переводного векселя.
 «Прима» — мини-футбольный клуб из Самары, участник чемпионата России сезона 1997/98.

В культуре 
 Прима — музыкальный интервал шириной в одну ступень; первая нота или тоника каждой гаммы
 A prima vista — исполнение музыкального произведения «с листа», без предварительной подготовки.
 Прима — ведущая актриса, звезда театральной труппы; в балете — прима-балерина.

Фамилия 
 Прима, Артём Андреевич (род. 1987) — украинский биатлонист.
 Прима, Луи (1910—1978) — италоамериканский певец, музыкант, композитор и поэт-песенник.
 Прима, Пётр Петрович (22 мая 1913, Луганск — 26.09.1989, Волгоград) — советский тяжелоатлет, чемпион СССР по тяжёлой атлетике в тяжёлом весе 1936 г.
 Прима, Роман Андреевич (род. 1981) — украинский биатлонист, участник Олимпийских игр.